Skif ist der Name von: 
 Hamid Skif (1951–2011), algerischer Journalist und Schriftsteller

Skif steht für
 Skif-Festival, ein russisches Jazz-Festival
 Skif (Panzerabwehrlenkwaffe), eine ukrainische Panzerabwehrlenkwaffe

SKIF ist die Abkürzung für:
 Schweizerische Kommission für Impffragen
 SKIF Krasnodar, russischer Handballverein
 SKIF Nischni Nowgorod, russischer Frauen-Eishockeyklub
 Skiinternat Furtwangen
 Sozialistischer Kinder Farband, Jugendorganisation der Partei Allgemeiner Jüdischer Arbeiterbund

Siehe auch:
 Skiff

Abkürzung